РКО — аббревиатура, которая имеет следующие значения:
 РКО — ракетно-космическая отрасль
 РКО — ракетно-космическая оборона
 РКО — Республика Коморские Острова
 РКО — расчётно-кассовое обслуживание
 РКО — расходный кассовый ордер
 РКО — расчётно-кассовый отдел
 РКО — Российский комитет обслуживания